Фіалка — рід квіткових рослин
 Фіалка запашна — багаторічна рослина
 Фіалка дивна — багаторічна рослина
 Фіалка триколірна — рослина
 Фіалка собача — рослина
 Фіалка жовта лісова — рослина
 Фіалка Монмартру — оперета
 Фіалка М-125 — шифрувальна машина
 2С2 «Фіалка» — самохідна артилерійська установка